Depuis le , la numérotation des chaînes de SFR TV et celles de Numericable sont unifiées entre les différents réseaux SFR (xDSL / FTTH / FTTLA / FTTB / ).

La liste des chaînes de SFR TV est mis à jour selon le guide des chaines fournit par SFR.

Liste des chaînes

Chaînes nationales et TNT gratuites

Sélection pour Vous 

(1) Exclusivité SFR : chaînes disponibles uniquement pour les clients SFR

Séries et divertissement

Plateformes de streaming

Généralistes

Service SFR

Information

Sport 

(1) Exclusivité SFR : chaînes disponibles uniquement pour les clients SFR

Cinéma 

(1) Exclusivité SFR : chaînes disponibles uniquement pour les clients SFR

Découverte et style de vie

Jeunesse

New GNT

Musique

BFM régions et ViàOccitanie

Sport multicanaux

Adulte

Services opérateurs – 390, 427 à 428 et 994 à 995

Chaînes locales

Chaînes locales – 457 à 539 

NB : Toutes les chaînes locales (Réseaux FTTLa) ne sont pas disponibles sur tous les réseaux FTTLa.

Chaînes d'information internationales

Chaînes internationales 

NB : Toutes les chaînes étrangères (Réseaux FTTLa) ne sont pas disponibles sur tous les réseaux FTTLa.

Radios – 1000 à 1034 

RQ : La numérotation est valable uniquement lorsque le Portail Radios (Service Interactif) n'est pas disponible (Module PCMCIA, etc).

Numérotation supplémentaire spécifique DVB-T (réseaux FTTLa)

Autres informations

Remplacement des chaînes et services

Arrêt des chaînes et services dans les offres SFR

Notes et références 

Altice France
SFR